

Toponymie 

 Azuero était une province du Panamá.
 Azuero est une péninsule panaméen.

Patronymie 
Doménica Azuero (née en 1996), est une coureuse cycliste équatorienne.